Mieke steht für:

 Mieke (Vorname), weiblicher Vorname
 Mieke (Sängerin) (eigentlich Mieke Gijs; * 1957), belgische Sängerin
 Grube Mieke, Bergwerk in Ibbenbüren, Nordrhein-Westfalen
 (1753) Mieke, ein Asteroid des Hauptgürtels

Siehe auch:
 Miike